Das Dunlop Srixon World Challenge 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Toyota (Aichi). Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 20. November 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Toyota (Aichi)